Peter Blenke (* 1959 in München) ist ein deutscher Jurist und Diplom-Betriebswirt. Er ist seit 19 Jahren Vorstand der Wackler Holding, einem großen deutschen Dienstleistungsunternehmen.
Sein Engagement für Klima- und Umweltschutz hat ihn zum Praxis-Experten für die nachhaltige Transformation der mittelständischen Wirtschaft gemacht. Blenke ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft Club of Rome und Preisträger 2022 des B.A.U.M. Umweltpreises in der Kategorie Großunternehmen. Seit über 20 Jahren ist er als Autor von Sachbüchern zu Branchen- und Umweltthemen aktiv.

Werdegang

Geschäftsleitung in verschiedenen internationalen Dienstleistungsunternehmen 
u. a.:
 ARAMARK GmbH, Neu-Isenburg
 Compass Group Deutschland GmbH,  Eschborn
 Dussmann AG & Co. KGaA, Berlin

Engagement 
 Gebäudemanagement für Umwelt- und Klimabewusstsein (Der Grüne Weg)
 Förderung der Ausbildung von Lehrlingen im Gebäudereiniger-Handwerk
 Fort-/Weiterbildung der Mitarbeiter im Bereich Umwelt- und Klimaschutz
 2004 Gründung einer Integrationsabteilung, die jährlich durchschnittlich 20 Schwerbehinderte in das Arbeitsleben integriert

Auszeichnungen 
 2022  B.A.U.M., Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Großunternehmen aufgrund seines außergewöhnlichen Engagements für Nachhaltigkeit in der Wirtschaft.
 2022 Berufung zum Mitglied Deutsche Gesellschaft Club of Rome e.V.
 2022 Nominierung von Wackler für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis
 2016 Berufung zum Senator h.c. des Europäischen Wirtschaftssenates e.V.

Publikationen 
  „Mensch macht Klima! – Was wir zum Klimawandel wissen sollten“, 2020
 „Tempel, Burgen, Glaspaläste – Geschichte und Geschichten rund um das Gebäude“, 2011
 „Götter, Helden, Heinzelmännchen - Ein Streifzug durch die Geschichte der Sauberkeit und Hygiene von der Antike bis zur Gegenwart“, 2005
 „Kaiser, Köche, Caterer - Kulinarische Gastlichkeit von der Antike bis heute“ 2001

Einzelnachweise 
 Anke Merz-Betz: Interview mit Peter Blenke 'In: Deutschland rundet auf]
 Thomas Ball: Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung in der Gebäudereinigung In: Lünendonk Whitepaper  
 Prof. Dr. Jo Groebel: Im Mittelpunkt steht der Mensch  In: Witschaftssenat im Dialog

Weblinks 
 https://www.wackler-group.de/geschaeftsleitung
 https://clubofrome.de/members/peter-blenke/
 https://www.baumev.de/News/10323/PeterBlenke%E2%80%93WacklerHoldingSE.html

Person (Umwelt- und Naturschutz)
Deutscher
Geboren 1959
Mann